Die Codepage 861 ist eine Zeichensatztabelle in MS-DOS und PC DOS. Sie deckt das Isländische ab und unterscheidet sich von der Codepage 437 nur durch die Ersetzung nicht-isländischer durch isländische Sonderzeichen.

Die folgende Tabelle zeigt das Repertoire der Codepage 861.

DOS-Codepage